Rosenmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Philipp Rosenmeyer (1714–1800), deutscher Kaufmann und Kommunalpolitiker
 Grant Rosenmeyer (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Ignaz Philipp Rosenmeyer (1764–1830), deutscher Jurist und Historiker
 Thomas G. Rosenmeyer (1920–2007), deutsch-US-amerikanischer Altphilologe

Siehe auch:
 Rosemeyer
 Rosenmaier
 Rosenmeier